Ива́н Васи́льевич Губа́нов (1730 — ) — оренбургский казак, один из атаманов армии восставших в Крестьянской войне 1773—1775 годов.

Присоединился к Пугачёву при его появлении под Оренбургом в октябре 1773 года. В составе казацко-башкирского отряда участвовал во взятии Табынска, Стерлитамакской пристани и окрестных заводов, командовал русскими крестьянскими и казачьими отрядами в начале осады Уфы. С  года руководство осадой Уфы перешло к Чике-Зарубину, под командованием которого Губанов предпринимал несколько попыток штурма города.  года восставшие потерпели поражение от сводного отряда правительственных войск под командованием И. И. Михельсона.

Губанов вместе с Зарубиным был пленён под Табынском 26 марта (6 апреля) 1774 года .

Казнён  года по приговору Казанской секретной следственной комиссии в Уфе.

Примечания

Литература 
 
 Дубровин Н. Ф. Пугачёв и его сообщники. 3 тт. — СПб, 1884.
 
 

Участники восстания Пугачёва
Оренбургские казаки
Казнённые в Российской империи в XVIII веке